Кайседо () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Дейбер Кайседо — колумбійський футболіст
 Домінго Кайседо — колумбійський державний діяч
 Мойсес Кайседо (*2001) — еквадорський футболіст
 Феліпе Кайседо — еквадорський футболіст
 Хорді Кайседо (*1997) — еквадорський футболіст